Lok bezeichnet
 Lokomotive, als abkürzende Schreibweise
 eine Konstruktionsform einer Kohte
 Lok (Band), schwedische Nu-Metal-Band

Lok ist die Abkürzung für folgende Fußballvereine:
 1. FC Lokomotive Leipzig, Fußballverein aus Leipzig 
 1. FC Lok Stendal, Fußballverein aus Stendal

Lok bezeichnet folgende geographische Orte: 
 Lok (Kargilik) (洛克乡), Gemeinde im Kreis Kargilik des Regierungsbezirks Kaxgar, Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Lok (Slowakei), Ort in der Slowakei
 Lok (Vojvodina), Ort in Serbien

Lok ist der Familienname folgender Personen:
 Cees Lok (* 1966), niederländischer Fußballspieler
 Kevin Lok Kar Wing (* 1973), Fußballspieler aus Hongkong
 Ramkel Lok (* 1994), äthiopischer Fußballspieler
 Tan Chun Lok (* 1996), Fußballspieler aus Hongkong

Siehe auch:

 Lock (Begriffsklärung)
 Log
 Lok Sabha

Abkürzung